Bevan Docherty – triatleta neozelandese
 Greg Docherty – calciatore scozzese
 Mick Docherty – allenatore di calcio ed ex calciatore inglese
 Neil Docherty McCann – ex calciatore scozzese
 Nicola Docherty – calciatrice britannica
 Steve Docherty – ex tennista australiano
 Tommy Docherty – calciatore e allenatore di calcio scozzese